Thimphu City Football Club é um clube de futebol butanês com sede em Thimbu. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Títulos 
 Campeonato Butanês: 2 (2016 e 2017)

 Liga Nacional: 1 (2016)

Ligações externas 

 

Clubes de futebol do Butão